Merwia androssowi är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Merwia androssowi ingår i släktet Merwia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
androssowi